Libava bzw. Libavá ist der Name mehrerer Objekte

 Libava, Wüstung in der Gemeinde Kynšperk nad Ohří, Okres Sokolov, Tschechien
 Malá Libava, linker Zufluss zur Velká Libava in Tschechien
 Velká Libava, auch Libava, rechter Zufluss zur Eger (Elbe) in Tschechien

 Město Libavá, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Předměstí Libavá, Ortslage von Město Libavá, Okres Olomouc, Tschechien
 Stará Libavá, Ortsteil von Norberčany, Okres Olomouc, Tschechien 
 Truppenübungsplatz Libavá in Tschechien